Lerdo de Tejada ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Trejo Lerdo de Tejada (1879–1945), mexikanischer Politiker und Diplomat

Lerdo de Tejada ist der Name folgender Orte in Mexiko:
 Lerdo de Tejada (Altotonga) im Municipio Altotonga Veracruz 
 Lerdo de Tejada (Lerdo de Tejada) im Municipio Lerdo de Tejada, Veracruz
 Municipio Lerdo de Tejada, Gemeinde in Veracruz

Siehe auch:
 Sebastián Lerdo de Tejada (Begriffsklärung)